Free est un mot anglais signifiant à la fois libre et gratuit. Il est utilisé notamment pour désigner l'une de ces notions:

Entreprises 
 Free (entreprise), marque qui apparaît dans le nom de différentes sociétés du groupe Iliad : Free SAS (fournisseur d'accès à Internet), Free Infrastructure SAS, Free Réseau, Online, Freebox, Free Mobile SAS (opérateur de téléphonie mobile), Free fréquences SAS, Freebox SAS) qui commercialisent des offres sous cette marque.
 Free Sénégal, filliale de Free en France est une entreprise sénégalaise proposant des offres mobiles, l'accès à internet par fibre optique, des solutions de paiement et des outils professionnels comme l'hébergement web ou l'envoi automatisé de message.

Informatique 
 free () : une instruction, dans certains langages de programmation, comme le C, permettant de désallouer de la mémoire (par exemple après un malloc) ;
 free : une commande UNIX et GNU/Linux.

Musique

Groupe 

 Free, groupe rock britannique formé en 1968 ;
 Free!!, duo musical de musique espagnole makina, célèbre durant les années 1990.

Album 

 Free, album du groupe rock Free sorti en 1969 ;
 Free, album de la chanteuse Dana International sorti en 1999 ;
 Free, album du chanteur Iggy Pop sorti en 2019.

Chanson 

 Free, chanson de Stevie Wonder sorti en 1989 ;
 Free, chanson de Ultra Naté sortie en 1997 ;
 Free, chanson de Switchfoot de l'album Hello Hurricane sorti en 2009 ;
 Free, chanson de Natalia Kills sortie en 2011.

Patronyme 
 Ana Free (née en 1987), chanteuse portugaise ;
 Charlotte Free (née en 1993), mannequin américain ;
 Helen Murray Free (1923-2021), chimiste américaine ;
 Lloyd Free (né Lloyd Bernard Free en 1953), ancien joueur américain de basket-ball de NBA ;
 Suga Free (né en 1970), rappeur américain originaire de Californie.

Sigle 
 FREE, en Suisse : la « Fédération Romande d'Églises Évangéliques » ;
 FREE, en jeu vidéo, concept de « Fully Reactive Eyes Entertainment » (voir Shenmue).

Télévision 
 Free!, une série télévisée d'animation japonaise diffusée pour la première fois en 2013.

Autres 
 Free est un personnage du manga Soul Eater
 Free! Entrez dans l'économie du gratuit (Free: The Future of a Radical Price) est un livre de Chris Anderson

Voir aussi

Notes et références